François Du Bus kan verwijzen naar de volgende personen: 
 François Joseph Du Bus (1757 - 1835): landeigenaar, notabele en lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
 François Louis Joseph Du Bus (1791 - 1873): lid van het Belgisch Nationaal Congres